I Campionati europei di triathlon del 2015 (XXXI edizione) si sono tenuti a Ginevra in Svizzera, in data 11 luglio 2015.

Tra gli uomini ha vinto il francese David Hauss, mentre la gara femminile è andata alla svizzera Nicola Spirig.

Si sono aggiudicati il titolo europeo nella categoria junior rispettivamente il tedesco Lasse Lührs e la connazionale, che bissa il titolo dell'anno precedente, Laura Lindemann.

La gara valida per il titolo di campione d'Europa del 2015, nella categoria under 23, si è svolta, invece, a Banyoles, in Spagna, il 11 luglio 2015. Tra gli uomini ha trionfato lo spagnolo David Castro Fajardo, mentre tra le donne la britannica Lucy Hall.

Risultati

Élite uomini

Élite donne

Junior uomini

Junior donne

Under 23 uomini

Under 23 donne

Note

Voci correlate
Campionati mondiali di triathlon
Campionati mondiali di triathlon del 2015
Campionati del mondo Ironman
Campionati del mondo Ironman 70.3 del 2015
Campionati europei di triathlon middle distance
Campionati europei di triathlon middle distance del 2015

Campionati europei di triathlon
Competizioni sportive a Banyoles
Competizioni sportive a Ginevra
Triathlon nel 2015